María Isabel Pallarés Banquells (València, 1905 - València, 1986), actriu valenciana
 Isabel Pallarès i Rogué (Almacelles, 1964 - Barcelona, 2021), docent i sindicalista catalana